Кашаганов — казахская фамилия. Известные носители:

 Кашаганов, Адлет Екейбаевич (1948—2009) — советский футболист и тренер.
 Кашаганов, Нурлан Мусаканович (род. 1971) — казахстанский военный деятель.